Sweden Hockey Games 1994 spelades under perioden 3–6 februari 1994, och vanns av Tjeckien före Sverige och Kanada. I avslutningsmatchen vann Tjeckien med 5-1 över Kanada, och i och med slutsegern stod Tjeckien som mångas favoriter till slutseger i 1994 års olympiska turnering i Lillehammer i Norge.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1994
Ishockeysäsongen 1993/1994
1994
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet